Aftershock (AWB), een album van Average White Band
 Aftershock (band), een voormalige Amerikaanse band
 Aftershock (drank)
 Aftershock (Silverwood Theme Park), een omgekeerde shuttle-achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Silverwood Theme Park
 Aftershock (film), een Amerikaans-Chileense thriller/horrorfilm uit 2012 onder regie van Nicolás López
 Aftershock (dj), dj en producer van Nederland